Rockaway Avenue (Fulton Street Line), een station van de metro van New York aan de Fulton Street Line in Brooklyn
 Rockaway Avenue (New Lots Line), een station van de metro van New York aan de New Lots Line in Brooklyn